John Baskerville, tipografo inglese inventore del carattere Baskerville;
Baskerville, sobborgo dell'Australia Occidentale;
Baskerville,  census-designated place degli Stati Uniti;
Il mastino dei Baskerville, romanzo di Arthur Conan Doyle;
Guglielmo da Baskerville, personaggio immaginario protagonista de Il nome della rosa;
Baskerville, personaggio immaginario di One Piece.
Baskerville, casa editrice bolognese.